Ярославцев — російське прізвище.

Відомі носії:

 Ярославцев Аркадій Іванович — радянський шахіст
 Ярославцев Василь Валентинович (1980-2014) — старший солдат 93-ї бригади Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ярославцев Олександр Єгорович — Герой Радянського Союзу

Російські прізвища